Адриатика — многозначный термин:

 То же, что и Адриатическое море
 Адриатика-Альпы — межгосударственное объединение приграничных регионов Австрии, Хорватии, Италии, Венгрии, Словении
 Альба-Адриатика — город в Италии на берегу Адриатического моря

См. также 

 Адриатик
 Адриатико